Виктор Михайлович Персик (род 20 января 1942, Москва) — советский актёр театра, радиоведущий, мастер художественного слова, автор и исполнитель литературных программ и моноспектаклей.

Биография 
Родился 20 января 1942 года в Москве на Петровке.

1956 - 1959 ученик театральной студии Московского дворца пионеров.

1957 - 1960  занятия в ДСШ ДСО «Буревестник», член сборной юношеской Москвы по фехтованию на шпагах в 60-61г.г. Кандидат в Мастера спорта.

1959 - 1961  ученик студии при театре им. Ленинского комсомола.

1962 - 1965  служба в рядах Советской Армии

1961 - 1967  учеба в театральной школе (с перерывом на прохождение военной службы)

В 1967 году окончил театральное училище имени Б. В. Щукина.

С 1967 по 1973 год служба в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой.

С 1973 по 1993 год  артист Московской государственной филармонии.

С 1968 по 1993 год член Союза театральных деятелей России.

Автор и исполнитель литературных программ и моноспектаклей. В 1980-е годы записал несколько пластинок, вышедших на фирме «Мелодия».

Его работы получили высокие оценки критиков. «Актёр читает Хлебникова так, как читают свои произведения поэты, — как бы на наших глазах создавая стихи, подчёркивая своё авторское право читать их именно так, а не иначе», писали о нём в журнале «Театральная жизнь» (№ 13, 1984 год).

В 1993 году Виктор Михайлович эмигрировал в США. Работал на русскоязычном радио  «Надежда» в Нью-Йорке, где вёл авторские литературно-поэтические передачи «Чудное мгновенье» и «Глупая лошадь».

В настоящее время живёт в Нью-Йорке. С1994-ого года по сей день работает на общественных началах чтецом в JBI International, где изготавливаются книги для слепых и слабовидящих.

Программы выступлений 
«Федерико Гарсиа Лорка» — поэзия, проза, письма и фрагменты из пьес Ф. Г. Лорки.

«Невидимая старана» — рассказы Юрия Олеши и фрагменты из книги «Ни дня без строчки».

«Монолог москвича» — лирический рассказ о Москве со стихами и прозой русских писателей.

«Три мушкетёра» — страницы из романа Александра Дюма.

«Честный врун или что это было?» — концерт-игра для детей по стихам Даниила Хармса.

«Как я растрепал одну компанию» — моноспектакль по Даниилу Хармсу.

«Александр Блок — лирика»

«Петербургские строфы» — литературный концерт по произведениям Александра Блока, Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама.

«Одинокий лицедей» — стихи, проза, письма Велимира Хлебникова.

Глупая лошадь и Ко" — романтическая фантазия со стихами и шутками детских писателей для детей с родителями.

«Чудное мгновение» — шедевры мировой любовной лирики.

Дискография 
 Г. Х. Андерсен — "Профессор и блоха" (1981, Мелодия)
 Д. В. Давыдов, Н.М.Языков, П.А.Вяземский — Страницы русской поэзии XVIII—XX вв. (1981, Мелодия, М 4О-43423-24)
 В. В. Хлебников, Н. А. Асеев — Страницы русской поэзии XVIII—XX вв. (1983, Мелодия)
 Э.Парни, Р.Кено - Песнь любви — Лирика разных народов. Выпуск III. Лирика зарубежных поэтов. (1984, Мелодия, М-40-45609-003)
 Велимир Хлебников — "И войско песен поведу" (1985, Мелодия, С-40-23905-004 )
 Велимир Хлебников — "Стать звонким вестником добра" (1986, Мелодия, С-40-25209-004)
 
Театр 1967 - 1973 

 (ввод)«Чудак»  Назыма Хикмета  - Али.
 (ввод)«Пушкин» Андрея Глобы   - Молодой поэт.
 (ввод)«Теория невероятности» Михаила Анчарова  - сын.
 1969. «Окраина»  Лидии Сухаревской   - студент, читающий стихи.
 1971. «Бременские музыканты» - Петух.
 (вводы)«Бег»  Михаила Булгакова   - Монах, офицер.
 1967. «Лейтенант Шмидт» Давида Самойлова и др.    - Матрос.
 1969. «Месть»  Александра  Фредры  - Шляхтич.
 1967. «Мера истины»  Якова Волчека  - Юноша в больнице.
 1970. «Разлом»  Бориса Лавренева,  - Мичман.
 1971. «С повинной»  Льва Митрофанова   - Заключенный.
 (ввод)«Стеклянный зверинец»  Теннеси Уильямса   - Том.

Фильмография 
 1969 — Всегда на марше (фильм-спектакль) — Семён Черняк.
 1969 — Оправдание Паганини (фильм-спектакль) — юноша.
 1972 — Вид на жительство — эпизод.
 2001 — ПМЖ — профессор.

Публикации творчества 
 1. «Вначале было слово…» Интервью.  "Панорама" #653, oктябрь  13-19, 1993.

Литература

Отзывы в прессе 
 
 
 
 
 
  (о сотом исполнении программы «Монолог москвича»).
  
  
 
  
 
 - 1993.

Отзывы критиков 
    Неожиданным зрелищем предстает моноспектакль, созданный по произведениям Юрия Олеши «Невидимая страна». Удивительная метафоричность писателя, фантастичность и сказочность его мышления, причудливость его стиля перекликается с лицедейской природой актерского дарования Виктора Персика. Активно применяемый им прием брехтовского эпического театра - эффект отчуждения - позволяет не перевоплощаться в писателя, как принято в традиционной драме, но и не оставаться нейтральным рассказчиком, лишь воспроизводящим текст, как нередко случается на эстраде… Он умело балансирует на тончайшей грани между изящным показом, тонким намеком на образ представляемого персонажа - и четким стилевым самовыражением, сохраняющим известную дистанцию и подчеркивающим собственное отношение актера к герою.  (Климов В. Мастера художественного слова Московской государственной филармонии. Виктор Персик.) 

    Сценическое обаяние, богатые голосовые данные, свободное ощущение себя в мире хлебниковской поэзии, проявившиеся в исполнении В.Персика, позволили литературному замыслу воплотиться в эстрадный спектакль. …Заслуга В.Персика и в том, что он сумел выявить хлебниковсое слово… Актер читает Хлебникова так, как читают свои произведения поэты, - как бы на наших глазах созидая стихи, подчеркивая свое авторское право читать их именно так, а не иначе». («Театральная жизнь» № 13, 1984 г.) 
«Свершилось волшебство: „поэт для поэтов“ силой артистического таланта был преобразован в поэта для народа» («Советская культура», 9 июня, 1984 г. № 69)
    Есть художники, которым тесно в сложившихся жанрах. Они чуть-чуть не соразмерны им, что ли… Сами пытаются сложить их по своему усмотрению. Жанр понимают как мастерскую по его усовершенствованию…
    Логика развития его поиска в последние годы - резком увеличении его зрелищного начала - не в ущерб полноценно звучащему поэтическому слову, разумеется, а в помощь его сценическому переосмыслению…  («Советская эстрада и цирк», №10, 1985 г.).

Примечания 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой